El nombre Andrés Ortega puede referirse a:

 Andrés Ortega Klein (1954), analista y escritor español.
 Andrés Ortega Mora (1975), futbolista mexicano.